Coenonympha alba är en fjärilsart som beskrevs av Prüffer 1922. Coenonympha alba ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
alba